Ballon d'Or, een prijs voor de beste voetballer in de Europese competities, toegekend door het sportblad France Football;
 UEFA Best Player in Europe, een prijs toegekend door de Europese voetbalbond UEFA.
 FIFA Ballon d'Or, uitgereikt tussen 2010 en 2015, een combinatie van de 2 bovenstaande